Shirley (Arkansas)
Shirley (Indiana)
Shirley (Nova Iorque)
Shirley (Londres)

Desambiguações de topônimos